Мегрелишвили — грузинская фамилия. Известные носители:
 Мегрелишвили, Джемал Карлович (1950) — советский борец классического стиля.
 Мегрелишвили, Леван Иванович (1930—1998) — советский и грузинский железнодорожный строитель.